Goltstein ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Goltstein (1813–1882), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Jan Karel van Goltstein (1794–1872), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Goltstein (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Goltsteinkuppe, Berg im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen